Вороши́ловское — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Ворошиловское — до 1993 года название села Курманата Жетысайского района Туркестанской области.

Киргизия 
 Ворошиловское — до 1958 года название села Аламудун Аламудунского района Чуйской области.

Россия 
 Ворошиловское — деревня в Игилинском районе Башкирии.

Озера 
 Ворошиловское — озеро в Ленинградской области.

См. также 
 Ворошилов (значения)
 Ворошиловка
 Ворошилово
 Ворошиловск
 Ворошиловский